Станков:

Фамилия 
 Станков, Валерий (род. 1955) — болгарский футболист.
 Станков, Георгий (род. 1943) — болгарский боксёр полутяжёлой весовой категории.
 Станков, Иван Иванович (1889—?) — депутат Верховного Совета СССР III созыва (1950—1954).
 Станков, Сергей Сергеевич (1892—1962) — российский ботаник (флорист и ботанико-географ), профессор Московского университета.
 Станков, Станислав (род. 1977) — болгарский футболист.

Топоним 
 Станков — село в Стрыйском районе Львовской области Украины.